SLC35D3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 416 амінокислот, а молекулярна маса — 44 183.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки